Групата е съставена от 14 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните три места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Ботев (Пловдив), Добруджа (Добрич) и Рилски спортист (Самоков). Актуален шампион е Левски (София).

Класиране 

 От актива на Локомотив (Пловдив) са отнети три точки, заради неявяване на срещата от 17 кръг срещу ЦСКА (София).

„Б“ ПФГ

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

7